Plaats in Indonesië
 Turirejo (Demak), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Turirejo (Jepon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Turirejo (Kedamean), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java